Juan de Nápoles, también Juan de Aragón (en italiano: Giovanni d'Aragona) (Nápoles, 25 de junio de 1456 – Roma, 17 de octubre de 1485), fue un cardenal y arzobispo italiano del siglo XV.

Biografía
Fue el cuarto hijo del rey Fernando I de Nápoles y de Isabel de Chiaromonte. La sugestiva historia de su vida apasionó fragmentariamente a muchos por su precocidad. Hasta el punto de que Gaetano Moroni, recuerda que el papa Sixto IV lo dispensó de la edad legal para obtener la silla arzobispal de Taranto, a la cual siguieron las de Patti y Cosenza, y que en su tiempo querían poner a Juan a la cabeza de la archidiócesis de Salerno a la edad de 9 años.

Es un hecho que el 10 de diciembre de 1477, poco después de llegar a los 20 años de edad, recibió la dignidad cardenalicia con la diaconía de Sant'Adriano.

En el 1481 fue legado apostólico de la Santa Sede en Bohemia, Polonia y Hungría para convencer a sus reyes de luchar contra el Imperio Otomano. En 1476 se había celebrado el matrimonio de su hermana Beatriz de Aragón con el rey Matías Corvino de Hungría, y desde entonces las relaciones entre los dos reinos se habían estrechado enormemente. Luego de que en 1471 se hubiese producido una conspiración contra el rey húngaro, encabezada por su propio tutor Juan Vitéz, arzobispo de Estrigonia, la sede de la archidiócesis fue ocupado por el clérigo Juan Beckensloer, que traicionó al monarca húngaro y escapó a suelo germánico con gran parte del tesoro. A pesar de que se negó a renunciar al título arzobispal, el rey Matías nombró arzobispo a Juan de Aragón, lo que le permitiría tener bajo su control los ingresos y beneficios de la archidiócesis, y anulando a un posible rival político. Juan no pudo ocupar la sede hasta que el papa privó de su título a Beckensloer y a comienzos de 1484 Juan viajó de nuevo a Hungría y ocupó la sede. Sin embargo pronto volvió a Roma y el 17 de octubre de 1485 falleció por la peste o envenenamiento a los 29 años de edad y fue sepultado en la Basílica San Lorenzo en Lucina. en 1485 .

Luego de su fallecimiento, el rey húngaro (a petición de su esposa Beatriz) nombró arzobispo de Estrigonia a su sobrino el aún niño Ippolito d'Este, hijo de Eleonor de Aragón, hermana de Juan y Beatriz.

Honores y títulos
Gozaba del privilegio de comendador perpetuo recibido de la Abadía de la Santísima Trinidad de Cava en 1465, de la Abadía de Montevergine en 1467, de la Abadía de Montecasino en 1471, del monasterio de Monte Aragón (Huesca) en 1472, y de San Benito en Salerno en 1477. El papa Inocencio VIII lo invistió, a la vez, del Castillo de Caprarola.

El abad Luis Tosti recuerda como a iniciativa del cardenal Juan se debe el descubrimiento de la exacta ubicación de la sacra apología de San Benito y de la santa Escolástica y de su recolocación, para su conservación y veneración en la abadía.

La tradición quiere que a lo mismo se deba también el descubrimiento debajo del altar del santuario de Montevergine de la apología de San Genaro que fue restituida a la ciudad de Nápoles.

Arzobispo de Salerno en 1483, en el mismo año obtuvo el título de cardenal de Santa Sabina y en el 1484 el de San Lorenzo en Lucina. 

Fue también gobernador de la provincia de Bari en nombre de su padre.

Bibliografía
G. Blandamura, Un figlio di Re su la cattedra di S. Cataldo, Badia di Cava, Ivi 1936.
G. Marciano di Severano, Descrizioni, origini e successi della Provincia d'Otranto, a cura di D.T. Albanese, Stamperia dell'Iride, Napoli 1855.
D.M. Zigarelli, Biografie dei vescovi e arcivescovi della Chiesa di Napoli, Napoli 1861.

Casa de Aragón
Cardenales creados por Sixto IV
Cardenales de Italia del siglo XV
Arzobispos de Esztergom del siglo XV
Obispos y arzobispos de Tarento
Arzobispos de Salerno
Casa de Trastámara
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Roma
Arzobispos del siglo XV
Obispos de Italia del siglo XV
Obispos católicos del siglo XV